Torre de observação
Miradouro

Topônimos

Bairros do Brasil
Belvedere (Belo Horizonte), em Minas Gerais
Belvedere (Chapecó), em Santa Catarina
Belvedere (Coronel Fabriciano), em Minas Gerais
Belvedere (Ribeirão das Neves), em Minas Gerais

Ou ainda
Jardim Belvedere (Goiânia), em Goiás
Jardim Belvedere (Volta Redonda), no Rio de Janeiro

Estados Unidos
Belvedere (Califórnia) — cidade
Belvedere (Carolina do Sul) — Região censo-designada
Belvedere Park — Região censo-designada da Geórgia

Outros usos
Palácio Belvedere (Curitiba) - prédio histórico de Curitiba
Belvedere (banda)
Belvedere Langhe — comuna italiana do Piemonte
Belvedere Trianon — antiga estrutura urbana de São Paulo, Brasil
Fort Belvedere — palácio rural da Inglaterra
Palácio Belvedere — palácio barroco de Viena, Áustria
Ponticocastro — forte medieval também chamado Belvedere

Desambiguações de topônimos